Уго Мартин Нерво (; родился 6 января 1991 года, Сан-Николас-де-Лос-Арройос, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Сантос Лагуна».

Клубная карьера 
Нерво — воспитанник клуба «Арсенал» из Саранди. 4 апреля 2009 года в матче против «Сан-Лоренсо» он дебютировал в аргентинской Примере. В 2012 году Нерво помог команде выиграть чемпионат, а через год завоевать Кубок Аргентины. 30 ноября 2013 года в поединке против «Бельграно» Уго забил свой первый гол за «Арсенал». В 2015 году Нерво помог клубу выйти в финал Южноамериканского кубка.

В начале 2015 году Уго на правах свободного агента подписал контракт с «Ураканом». 15 февраля в матче против «Унион Сант-Фе» он дебютировал за новую команду. В поединке против «Тигре» Нерво забил свой первый гол за «Уракан».

Летом 2018 года Уго перешёл в мексиканский «Сантос Лагуна».

Международная карьера 
В начале 2011 года Нерво в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Венесуэлы, Чили, Бразилии, Эквадора, Перу и дважды Уругвая.

Летом того же года Нерво был вызван в молодёжную сборную Аргентины для участия в чемпионате мира среди молодёжных команд в Колумбии. На турнире он принял участие в матчахпротив сборных Англии, Мексики, Египта и Португалии.

В 2011 году Нерво в составе олимпийской сборной Аргентины стал серебряным призёром Панамериканских игр, проходивших в Гвадалахаре. На турнире он сыграл в матчах против команд Кубы и Мексики и сборной Уругвая.

Достижения 
Командные

 «Арсенал» (Саранди)
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 2012
 Обладатель Кубка Аргентины — 2012/2013
 Обладатель Суперкубка Аргентины — 2012
 Финалист Южноамериканского кубка — 2015

 «Уракан»
 Обладатель Суперкубка Аргентины — 2014

Международные

 Аргентина (до 23 лет)
  Панамериканских игр — 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 Argentine Primera statistics at Fútbol XXI 
 Career statistics  at BDFA 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Уракан»